<noinclude>

Микола Осін:

 Відомі носії 
 Осін Микола Архипович (1902-1944) — Герой Радянського Союзу.
 Осін Микола Лаврентійович (1900-1978) — радянський військовий, державний і політичний діяч, генерал-лейтенант.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок